Kubilius ist ein litauischer männlicher Familienname und Berufsname (Macher von Bottichen).

Weibliche Formen 
Kubiliūtė (ledig)
Kubilienė (verheiratet)

Namensträger 
 Andrius Kubilius (* 1956), Politiker, EP-Mitglied,  Premierminister und danach Seimas-Oppositionsführer
 Jonas Kubilius (1921–2011),  Mathematiker
 Valerijonas Kubilius (* 1939), Politiker von Kretinga

Berufsname
Familienname
Litauischer Personenname